— феодальное княжество (хан) в Японии периода Эдо (1615—1871), в провинции Сэтцу региона Кинай на острове Хонсю (современная префектура Хёго).

Краткая история 
Административный центр княжества: замок Амагасаки (современный город Амагасаки, префектура Хёго).

Доход хана:

 1615—1617 годы — 10 000 коку
 1617—1711 годы — 50 000 коку риса
 1711—1871 годы — 40 000 коку

Княжество Амагасаки было создано в 1615 году. Первым правителем домена стал Такэбэ Масанага (1603—1672), вознагражденный за своё участие в Осакской кампании 1614—1615 годов. В 1617 году он был переведён в Хаясида-хан (провинция Харима).

В 1617—1635 годах Амагасаки-ханом владел Тода Удзиканэ (1576—1655), ранее правивший в Дзэдзэ-хане (провинция Оми). В 1635 году Удзиканэ получил во владение Огаки-хан в провинции Мино.

В 1635—1711 годах княжество принадлежало роду Аояма. Первым правителем хана стал Аояма Ёсинари (1586—1643), ранее правивший в Какэгава-хане (провинция Тотоми). В 1643 году ему наследовал старший сын Аояма Ёситоси (1616—1684). В 1684—1710 годах правил Аояма Ёсимаса (1665—1710), внук Аоямы Ёситоси. В 1710—1711 годах последним даймё Амагасаки-хана был Аояма Ёсихидэ (1696—1744), который в 1711 году был переведён в Иияма-хан (провинция Синано).

С 1711 ро 1871 год Амагасаки-ханом владел род Мацудайра (ветвь Сакураи). В 1711 году княжество получил Мацудайра Тадатака (1682—1756), ранее владевший Какэгава-ханом в провинции Тотоми. Его потомки управляли Амагасаки-ханом вплоть до 1871 года.

Амагасаки-хан был ликвидирован в 1871 году.

Правители княжества 
 Род Такэбэ, 1615—1617 (тодзама-даймё)

 Род Тода, 1617—1635 (фудай-даймё)

 Род Аояма, 1635—1711 (фудай-даймё)

 Мацудайра (ветвь Сакураи), 1711—1871 (фудай-даймё)

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Ханы Японии